Шабельня — название населённых пунктов на Украине:

 Шабельня — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Шабельня — село в Жолковском районе Львовской области.